Agache este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ruxanda Agache Miheș (n. 1927), pionieră a aviației românești.
 Alexandru Agache (n. 1955), bariton român.
 Lavinia Agache (n. 1968), gimnastă română.
 Angel Agache (n. 1976), politician moldovean.
 Sebastian Agache (n. 1988), fotbalist român.

Vezi și
Neculai Agachi (1925–1997), om politic comunist român.